Ariobarzanes fou un general persa.

Era fill de Artabazos II de Dascilios o Frígia Hel·lespòntica i net de Farnabazos II de Dascilios o Frígia Hel·lespòntica, i d'Apama, filla d'Artaxerxes II. Vers 363 aC Artabazos II es va casar amb una germana de dos comandants mercenaris rodis, Memnó de Rodes i Mentor de Rodes amb la que va tenir onze fills i deu filles; entre els fills Ariobarzanes.

El jove va viure uns quants anys a la cort de Filip II de Macedònia on el seu pare es va exiliar des que va fracassar la seva revolta el 353 aC. Assabentat Artabazos dels plans del rei macedoni per envair Pèrsia va retornar a aquest regne amb la seva família, i fou perdonat pel rei i enrolat entre els més propers del gran rei mentre els seus fills i parents rebien alts comandaments a l'exèrcit; Mentor de Rodes va ser nomenat comandant en cap de les regions de l'Àsia Menor i Ariobarzanes governador de part de la Perside; la mare i un germà petit, Ilionos, van anar a la casa reial aquemènida a Damasc on els va trobar Parmenió just abans de la batalla d'Issos.

A la batalla de Gaugamela Ariobarzanes va dirigir algunes unitats (uns dos mil homes) i el seu germà Orontabates en va dirigir altres; el comandament suprem el tenia Orxines, un descendent de Cir II el Gran, probablement sàtrapa de la província. Després de la victòria Alexandre el Gran va avançar cap a Persèpolis i Ariobarzanes li va tallar el pas a la plana en una gorga, prop de la moderna Fahlian o Fahliun, probablement al lloc conegut com a Tang-e Kas, un estret congost; els historiadors diuen que Ariobarzanes tenia 40000 homes però segurament eren molts menys (potser 700). Els macedonis es van acostar en dos grups amb uns deu mil homes en total. A les Portes Perses es va trobar amb un mur de pedres segurament preparat a correcuita per Ariobarzanes; Alexandre va assaltar aquesta línia i Ariobarzanes el va deixar avançar uns 50 km i el va atacar quan es va considerar en la situació optima; ben protegits, van causar moltes baixes als macedonis i en canvi no van perdre cap home; Alexandre es va haver de retirar; llavors va rebre notícies de la revolta del rei Agis III d'Esparta (que en aquell moment ja havia estat derrotat però aquest fet encara no era conegut); s'havien fet alguns presoners perses que a canvi de diners van revelar les posicions de l'enemic. Alexandre i Cràter van atacar de revés als perses que van lluitar amb heroisme però foren derrotats; segons una tradició Ariobarzanes va poder escapar amb un petit grup cap a uns turons propers, però segons una altra versió va morir lluitant.

Militars perses